Another World – album dei Chrome del 1985
 Another World – album di Brian May del 1998
 Another World – singolo di Brian May del 1998
 Another World – album degli Astral Projection del 1999
 Another World – album di Gerry Rafferty del 2000
 Another World – EP degli Antony and the Johnsons del 2008
 Another World – singolo dei Gojira del 2020
 Another World – videogioco di fantascienza
 Destini (Another World) – soap opera statunitense